USS Nashville war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach der Stadt Nashville benannt wurden:

 USS Nashville (PG-7)
 USS Nashville (CL-43)
 USS Nashville (LPD-13)

Siehe auch CSS Nashville (1861) und CSS Nashville (1864)

Nashville
Nashville